Исторические регалии Российского государства — знаки верховной власти монархических правителей России.

Все время существования монархии в России существовали и использовались инсигнии. Они изменялись со временем, одни из них служили государственными реликвиями больший срок, другие — меньший. Некоторые, перестав быть чисто монархическими клейнодами, перешли в геральдическое применение.

До нашего времени в музеях Московского Кремля и в Алмазном фонде сохраняются многочисленные регалии древней России. Они представляют все этапы развития монархической власти с XIII до начала XX столетия. Коллекция содержит образцы многих художественных стилей и ювелирных школ России и её восточных и западных соседей. Кроме того, что это собрание одно из наибольших по полноте и количеству отдельных единиц, оно представляет все исторические этапы развития российского государства, служит свидетельством тех или иных иностранных влияний на процесс развития его монархии в общем, на вкусы отдельных самодержцев в частности.

Царские регалии 
Церемония коронации или венчания не была известна на Руси во времена феодальной разрозненности. На Русь обряд коронации монарха был принесён византийской принцессой Софией Палеолог — второй женой Великого князя Ивана III и бабушкой Ивана Грозного — и её советчиками. Впервые такую коронацию — возложение драгоценного венца на престолонаследника — совершил сам Иван III в 1498 г. Он короновал «золотой шапкой Мономаха» своего старшего внука от первого брака — малолетнего Дмитрия Ивановича (последний позже попал в тюрьму из-за интриг Софии, которая таким образом пыталась сохранить трон за своими собственными детьми). В 1547 г. впервые коронацию на царский престол, а не великокняжеский престол совершил 17-летний Иван IV Васильевич. Со времён Ивана IV венчание на трон государств «Всея Руси» проходило в Успенском соборе Кремля. Церемония была составлена по византийскому образцу.

Митрополит Московский (позже — патриарх Всея Руси) клал на монарха «крест Животворящий» и награждал его золотой шапкой — короной — по легенде, подарком византийских василевсов князю Владимиру Мономаху. Во времена Ивана IV и распространилась эта легенда — «Сказание о князьях Владимирских», согласно которой Константин IX Мономах в честь уважения прислал на Русь драгоценные регалии — венец и крест золотой, которые потом сделали из князей этой ветви Рюрикового дома последователей Византии. В XVII—XVIII ст. «Мономахов дар» увеличился в размерах, так как к нему причислили множество вещей, которые имели совсем постороннее происхождение. Ещё позже было доказано, что и венец, и другие «Мономаховы» вещи не имеют к известному Великому князю никакого отношения.

Бармы 
С XIII по XVIII ст. признаками личной княжеской власти служили бармы — драгоценные наплечные украшения, золотые цепочки, либо украшенные золотом и серебром пояса. Такие украшения, связанные с именами своих владельцев, передавались в наследство и фигурировали во многочисленных завещаниях.

Из сохранившихся в Оружейной палате: Бармы греческой работы.

Шапка Мономаха 
Древнейшая из корон, которые принадлежали владельцам Москвы, а потом России. Она была неотъемлемым атрибутом великокняжеской и царской власти, своеобразным символом России допетровского времени. Этой короной венчались все российские монархи с 1498 по 1682 гг., но в качестве повседневного убора она не использовалась. Эта корона вспоминается в княжеских завещаниях ещё со времен Ивана I Калиты, при этом она была собственностью князей, драгоценным украшением. Сказание о князьях Владимирских — политический трактат, появившийся в XVI в. — связывает эту шапку с византийским императором XI века Константином Мономахом, отсюда её название.

С конца XVI ст. внизу к «шапке» присоединяется соболиный мех. Золотой венец весит всего 698 грамм (без меха). С XVIII столетия «Шапка Мономаха» служила геральдической короной «Царства Большой, Малой и Белой Руси». В современной России «шапка» украшает гербы таких древних городов, как Рязань, Смоленск, Ярославль.

В 1682 г. в связи с появлением в России двух царей-соправителей Ивана V и Петра I для коронации младшего из них — Петра — была изготовлена в подражание шапке Мономаха другая аналогичная корона «малого наряда».

Наперсный крест 
Древнейший среди подобных регалий, с конца XVII ст. также связывали с легендарным «Мономаховым даром» —  Золотой Крест из Животворящего Древа. Регалия имеет форму прямоугольного серебряного реликвария, в середину которого вставлен золотой крест — мощевик, который содержал когда-то часть Гроба Господнего. Современный вид регалия получила в 1605 г., во времена Бориса Годунова, и золотой крест — мощевик, известный ещё с 1547 г., но, возможно, он ещё более древнего происхождения. До времён Петра I церемония венчания на трон русских монархов начиналась с возложения именно этого креста. Позже он хранился отдельно от других регалий — в кремлёвском Благовещенском соборе.

Регалии Бориса Годунова 
Скипетр и держава вообще как символы власти впервые появились во времена царя Бориса. Предположительно, этот комплект был получен через посла Афанасия Власьева при дворе Рудольфа II в 1599—1600 гг. Изготовлены в Западной Европе в лучших традициях ренессансного ювелирного мастерства придворными мастерами

Регалии Михаила Федоровича 
Во времена событий «Смутного» времени в 1610—1612 гг., согласно архивам «Великой Казны», кроме денег и других ценностей Королевичу Владиславу, как новоизбранному русскому царю Владиславу Жигисмонтовичу, были переданы две короны и два жезла-единорога, а также золотое седло царя Дмитрия Иоановича - Самозванца Лжедмитрия I . Но наиболее драгоценные вещи все время находились под пристальным боярским присмотром в оккупированном Кремле. Королевич Владислав, официально выбранный царём кремлёвским правительством Семибоярщиной и Земским собором на Сухаревом поле, но так и не коронованный в Москве, с уважением относился к российским церемониалиям и регалиям, и после заключения мира и отказа от царства, по условиям мирного договора отдал их в целостности Москве (заказав себе новую "Московскую" корону, в которой и был похоронен), поэтому сокровищница сохранила основные реликвии предыдущих царствований. Новый царь Михаил Фёдорович за долгие времена своей власти пополнил это уникальное собрание.

Большой наряд 
Большой наряд состоял кроме государственных регалий также из значительного количества церемониальных вещей и парадной экипировки.

 Золотой Крест из Животворящего Древа, при нём цепь золотая (чепь крещатая).
 Шапка Мономаха и другие царские венцы (см. Шапки Русского царства).
 Бармы греческой работы — широкое круглое ожерелье.
 Скипетр Большого наряда.
 Яблоко золотое с крестом — то есть держава Большого наряда.
 Окладень — цепь или перевязь с орлом.
 Жезл греческой работы.
 Платно царское.
 Кафтан становой царский.
 Царское место.
 Предметы одежды (тафья, колпак, чёботы, посох, подаренный Михаилу Фёдоровичу в 1613 году, калита великого князя Данила).
 Другие предметы: стоянец (стоян), на который ставилась держава, ковши для угощения послов, топоры рынд, золотые цепи рынд и другое.

Регалии Петра I 
В 1682 году на престоле России оказались одновременно два монарха — братья Иван V и Пётр I. Младшему из них потребовался второй комплект регалий. 

Шапка Мономаха досталась старшему, Ивану V, то для коронации Петра I спешно изготовили венец, частично воспроизводивший оригинал — Шапка Мономаха второго наряда, скипетр, копирующий Скипетр Большого наряда — Скипетр Петра I. Второй державы изготавливать не стали. Также был изготовлен Двойной трон.

Прочие регалии 

Шапки Русского царства
 Шапки ерихонские русских царей (шлемы)
Скипетры России
Державы России

Императорские регалии 
В России императорские регалии: корона, скипетр, держава, государственный меч, государственное знамя, большая государственная печать и государственный щит.

Короны Российской империи 
Основная статья: Короны Российской империи

Главной императорской короной страны являлась Большая императорская корона, сделанная для коронации императрицы Екатерины Великой. Также в империи создавались и другие короны (см. список), некоторые из которых уцелели.

Скипетр 

Императорский скипетр — одна из главных регалий монархов Российской империи. Скипетр был изготовлен в 1762 году для императрицы Екатерины Великой мастером Леопольдом Пфистерером, в 1774-м — дополнен бриллиантом «Орлов». После Октябрьской революции был передан в Гохран, с 1967 года вошёл в постоянную экспозицию коронных регалий Алмазного фонда в Оружейной палате.

Прочие см.: Скипетры России.

Держава 

Держава императорская  — одна из главных регалий монархов Российской империи, символ императорской власти.

При подготовке к коронации Екатерины II в 1762 году обнаружилось, что старая держава Елизаветы Петровны исчезла — драгоценные камни сняты, а золото «пущено в дело». Тогда по приказу будущей императрицы придворный ювелир Георг Фридрих Экарт за две недели изготовил новую державу. Она имела вид небольшого, безукоризненно отполированного золотого шара с бриллиантовым пояском и была увенчана полуобручем с крестом.

Свой современный вид императорская держава приобрела только при императоре Павле I, в начале XIX века. Под крестом был помещён цейлонский сапфир весом 200 карат, а в центре бриллиантовых поясов — крупный бриллиант массой 46,92 карата.

Прочие см.: Державы России.

Государственный меч 

Государственный меч Российской империи — один из овеществлённых символов императорской власти в России, отражающий право и обязанность правителя защищать своих подданных. Реально существующая на протяжении столетий единица холодного оружия. Значимый элемент, наравне с другими, формирующий понятие Исторические регалии Российского государства (Короны Российской империи, Императорский скипетр, Держава и так далее). Важный атрибут коронации всех российских императоров и императриц начиная с Елизаветы Петровны. В настоящее время — экспонат Государственной оружейной палаты.

Державный щит 

Державный щит Российской империи  был выбран среди других подобных экспонатов Оружейной палаты чисто как государственная регалия лишь в XVIII веке, во времена Елизаветы Петровны. Его торжественно выносили при коронациях всех последующих монархов в Успенском соборе Кремля. Некоторые авторы указывают, что щит выносился только при погребении, однако, согласно описанию коронаций русских царей щит выносили по крайней мере при коронации Александра III.

Цепь и звезда ордена Андрея Первозванного 
Большая императорская цепь и звезда ордена св. Андрея Первозванного были изготовлены придворными ювелирами в 1797 году к коронации Императора Павла I. Своим актом о престолонаследии Павел I узаконил передачу императорских регалий по наследству. С этого времени бриллиантовая цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного стала возлагаться на всех последующих российских монархов, включая Николая II. Наряду с Большой Императорской короной, скипетром и державой орденская цепь и звезда вошли в число символов государственной власти в Российской Империи.

Цепь состоит из 20-ти, последовательно чередующихся звеньев трёх типов. Восемь звеньев разного размера в виде двуглавого орла, древнего символа России. Шесть звеньев напоминают о Святом Андрее, в честь которого Пётр I учредил высший орден Российской Империи. Остальные шесть изображают рыцарские трофеи и вензель из переплетённых латинских букв P.P.I. (лат. Peter Primor Imperator – Император Пётр Первый) , увенчанных императорской короной. Цепь держит знак ордена – орденский крест Андрея Первозванного . Материалы: золото, серебро, бриллианты, эмаль.

Восьмилучевая звезда состоит из серебра и рубинов. В её центре помещён медальон с изображением чёрного двуглавого орла, на груди которого красуется крест Святого Андрея (по форме напоминает "х"). Вокруг медальона золотыми буквами написан девиз ордена «За веру и верность».

Прочие регалии 
Для императора Павла I были изготовлены мальтийские регалии, в т.ч. корона; также были сделаны регалии Грузинского царства; хранились в Кремле и регалии Царства Польского.

Регалии на большом государственном гербе 

Некоторые древние регалии использовались в геральдике до 1917 г., как определённые символы исторических земель и царств, из которых состояла Российская империя.

 Великая императорская корона — вверху, увенчивает императорскую мантию.
 Корона «Большого Наряда» — на щите с гербом Астраханского царства.
 Алтабасная шапка — на щите с гербом Сибирского царства.
 Не сохранена до нашего времени «Грузинская корона» — на щите с гербом Грузии.
 Символическая герцогская корона — на щите с гербом Финляндии. Эта корона никогда не существовала как отдельная регалия.
 Символическая герцогская корона — на щите с гербом Гольштейн-Готторп-Романовых. Эта корона тоже никогда не была изготовлена.
 Шапка Мономаха — на щите с гербом «Царства Большой, Малой и Белой Руси».
 Шапка Мономаха «второго наряда» — на щите с гербом царства Херсонеса Таврического.
 Императорская корона Анны Ивановны — на щите с гербом царства Польского.
 Шапка Казанская — на щите с гербом Казанского царства.
 «Государственный шлем» Михаила Фёдоровича — по центру, на щите с малым гербом Российской империи.

См. также 
 Шапки Русского царства
 Шапки ерихонские русских царей
 Короны Российской империи
 Скипетры России
 Державы России
Троны России

Примечания 

Оружейная палата Московского Кремля